Небкара Хети — фараон из X (Гераклеопольской) династии.

Биография 
В Туринском царском списке идентифицировать его невозможно. Имя его найдено на надписи на камне в Тэль-эль-Ратабе. Кроме того, фараон Небкара упоминается в «Повести о красноречивом крестьянине», одном из памятников древнеегипетской литературы.

Предположительно он правил в X династии. Хотя он и назван правителем Верхнего и Нижнего Египта, скорее всего, под его властью находилась только часть Египта.

Примечания

Литература 
 
  —  — Tafel 10 (9.2) (Publikation des Gewichtes). —
 
 
  (Zugleich: Tübingen, Univ., Diss., 1986)
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фараоны по алфавиту
Фараоны IX династии
Правители Африки XXI века до н. э.
Фараоны X династии